Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2018 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Mike Bryan in Jack Sock sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2018